Wikimedia Foundation
World Monuments Fund
Windows Metafile
WMF Group, een Duitse fabriek voor keukengerei
WMF-Stork een voormalige metaalfabriek in Hengelo.